MDNA Tour e деветото музикално турне на американската певица Мадона, с което промотира дванадесетият си студиен албум „MDNA“. На 7 февруари официално е съобщено за предстоящата концертна обиколка, чрез официалния ѝ сайт и Facebook. Турнето посети Европа, Северна Америка и Южна Америка. Началото на MDNA Tour е на 31 май 2012 в Тел Авив, Израел. Мадона посети за първи път с това турне Обединените арабски емирства, Украйна и Колумбия. Това е второто най-успешно турне на певицата (първото е Sticky & Sweet Tour) и най-доброто за 2012 г. с печалба от около 305 милиона долара.

Подгряващи изпълнители 
 Мартин Солвейг
 Алесо
 Неро
 Офер Нисим
 Бени Бенаси
 Ел Ем Еф Ей О
 Пол Оукънфолд

Изпълнявани песни 
 Girl Gone Wild
 Revolver
 Gang Bang
 Papa Don't Preach
 Hung Up
 Don't Give A
 Best Friend / Heartbeat (антракт)
 Express Yourself
 Give Me All Your Luvin'
 Turn Up The Radio
 Open Your Heart
 Masterpiece
 Justify My Love (антракт)
 Vogue
 Candy Shop / Erotica
 Human Nature
 Like A Virgin
 Nobody Knows Me (антракт)
 I'm Addicted
 I'm A Sinner / Cyberraga
 Like A Prayer
 Celebration

Дати на турнето

Променени дати 
 1 декември 2012 – Парке Дош Атлеташ, Рио де Жанейро, Бразилия (преместен на 2 декември)

Отменени дати 
 29 май 2012 – Стадион „Рамат Ган“, Рамат Ган, Израел
 21 юни 2012 – Стадион „Максимир“, Загреб, Хърватска
 20 октомври 2012 – Американ Еърлайнс Център, Далас, САЩ

Приходи 

Музикални турнета на Мадона (певица)
Музикални турнета от 2012 година